Maestro (música), terme emprat habitualment per referir-se als compositors, músics i cantants de música clàssica i òpera.

Cinema i televisió 
 Maestro (pel·lícula de 2005), curtmetratge hongarès d'animació nominat a l'Oscar al millor curtmetratge d'animació de 2006.
 Maestro (pel·lícula de 2014), pel·lícula francesa dirigida per Léa Fazer
 Maestro (pel·lícula de 2021), pel·lícula índia
 Maestro (pel·lícula de 2023), pel·lícula estatunidenca dirigida i protagonitzada per Bradley Cooper basada en la vida de Leonard Bernstein
 Maestro (programa de televisió), concurs de talents de la BBC de 2008

Biografies 
 Maestro Esteban (s. XII), escultor i mestre d'obres romànic
 Maestro Martino da Como (s. XV), cuiner i gastrònom italià

Vegeu també 
 El maestro (pàgina de desambiguació)
 Maestros, pel·lícula espanyola de 2000 protagonitzada per Conrado San Martín, Manuel Alexandre i Frank Braña
 The Maestro, pel·lícula estatunidenca de 2018 basada en la vida del pianista i compositor italià Mario Castelnuovo-Tedesco